bł. Karol I Dobry (1080/1086–1127) – hrabia Flandrii
 bł. Karol de Blois (1319–1364) – książę Bretanii
 bł. Karol Spinola (1564–1622) − jezuita, męczennik
 bł. Karol Meehan (zm. 1679) – irlandzki franciszkanin, męczennik
 bł. Karol Franciszek Le Gué (1724–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Karol Jeremiasz Bérauld du Pérou (1737–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Karol Regis Mateusz de la Calmette (1747–1792) – francuski męczennik
 bł. Karol Ludwik Hurtrel (1760–1792) – francuski minimita, męczennik
 bł. Karol Yi Gyeong-do (1780–1802) – koreański męczennik
 bł. Karol de Foucauld (1858–1916) – francuski zakonnik, misjonarz
 bł. Karol Liviero (1866–1932) – włoski biskup, założyciel Małych Służebnic Najświętszego Serca
 bł. Karol I Habsburg (1887–1922) – cesarz Austrii, król Węgier i Czech
 bł. Karol Eraña Guruceta (1884–1936) – brat z Towarzystwa Maryi, męczennik
 bł. Karol López Vidal (1894–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Karol Navarro Miquel (1911–1936) – hiszpański pijar, męczennik
 bł. Karol Lampert (1894–1944) – austriacki ksiądz, męczennik
 bł. Karol Gnocchi (1902–1956) – włoski ksiądz
 bł. Karol Díaz Gandía (1907–1936) – hiszpański męczennik
 bł. Karol Herman Stępień (1910–1943) – polski franciszkanin, męczennik
 bł. Karol Leisner (1915–1945) – niemiecki ksiądz, męczennik
 bł. Karol Emanuel Cecilio Rodríguez Santiago (1918–1963) – portorykański działacz katolicki

Zobacz też: Święty Karol